Макао може да се отнася за:
 Макао, град в Китай
 Макао (полуостров), полуостров в Китай
 Макао (игра с карти)